

België 
Muntstraat (Leuven)

Nederland 
Muntstraat (Hoorn)
Muntstraat (Maastricht)
Muntstraat (Medemblik)
Muntstraat (Utrecht)
Muntstraat (Valkenburg (Limburg))
Muntstraat (Wijk bij Duurstede)